ТДЦ — многозначная аббревиатура:
 ТДЦ — термодиффузионное цинкование
 ТДЦ — технический центр домофонизации
 ТДЦ — торгово-деловой центр

См. также 
 TDC